Рослин — фамилия и топоним:

 Рослин — деревня в Шотландии. (Roslin)
 Рослин, Александр (1718—1793) — шведский художник.
 Торос Рослин (1210—1270) — армянский художник-миниатюрист.

См. также 
 Рослинский замок
 Рослинская капелла
 Рослинский институт